Udtrykket landevejsløb benyttes i flere sportsgrene:

 Landevejsløb (atletik) – eksempelvis 10 km løb og maratonløb.
 Landevejsløb (cykling) – Linieløb.

Se også 
Sportsgren